Кюстин — фамилия и топоним:

 Кюстин, Адам Филипп (1740—1793) — маркиз, французский генерал.
 Кюстин, Астольф де (1790—1857) — маркиз, внук Адама Филиппа Кюстина, французский писатель, автор записок о России.
 Кюстин, Робер (1771—1809) — французский полковник.

 Кюстин — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель.